Dirsch ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Dirsch (* 1967), deutscher katholischer Theologe und Politikwissenschaftler
 Verena Dirsch (* 1964), deutsche Apothekerin und Universitäts-Professorin

Siehe auch:
 Diersch